Федеральное государственное образовательное учреждение (см. Образовательные учреждения в России)
 Федерация греческих обществ Украины